«Сбо́рная Физте́ха» — команда КВН из Долгопрудного, представляет МФТИ. Слоган (с вариациями): «Сборная Физтеха, город Долгопрудный. Пожалуй, лучшая сборная Физтеха из города Долгопрудный».

Команда образована в 2006 году, активное участие в лигах принимала начиная с 2010 года. Чемпионы Премьер-лиги 2012 года. В сезоне 2015 не участвовали.

Стиль 
Стиль команды — молодые учёные. Команда часто использует шутки на тему науки и социальной сферы.

Известные номера
 КВН в 2014 году (полуфинал 2014)

Состав 
 Георгий (Гера) Гигашвили (с 2006 года) — капитан
 Александр Кашубин (с 2006 года) — директор
 Василий Петяев (с 2004 года)
 Александр Виниченко (с 2004 года)
 Максим Королёв (с 2007 года)
 Максим Гречнев (с 2008 года)
 Виталий Лихачёв (с 2008 года)
 Дмитрий Побединский (с 2010 года)
 Александр Коротков (с 2011 года)
 Павел Марков (с 2011 года)
 Дмитрий Гуров (с 2011 года)
 Кирилл Легай (с 2011 года)
 Дмитрий Потемкин (с 2011 года)
 Евгения Степанцова (с 2012 года)

Бывшие члены команды:
 Константин Зайцев (2009—2010) покинул команду в связи с призывом в армию
 Александр Романов (2009—2010)

История 

Впервые в официальной лиге выступили на Кубке МСЛ 28 октября 2004 года.

Достижения 
2004 Малый Кубок Московской Студенческой Лиги — участие

2005 Московская Студенческая Лига — финалисты

2006 повышенный рейтинг в Сочи
2006 Центральная Лига «Старт» (Воронеж) — финалисты

(обновление состава команды)

2007 повышенный рейтинг в Сочи
2007 Евролига (Минск) — 1/8
2007 Центральная Лига «Старт» (Воронеж) — полуфиналисты

2008 были в предварительном списке Центральной Уральской лиги, однако в дальнейшем в сезоне не участвовали

(обновление состава команды)

2009 повышенный рейтинг в Сочи
2009 Подмосковная лига (подразделение Лиги Москвы и Подмосковья) — чемпионы
2009 VI Кубок Подмосковной лиги — гран-при (победители)
2009 Большой новогодний кубок Лиги Москвы и Подмосковья — Спецприз от «Юмор FM»
2009 Центральная Рязанская лига — финалисты

2010 второй тур в Сочи
2010 Центральная лига Москвы и Подмосковья — вице-чемпионы
2010 Лига «Владимирская Русь» — финалисты (3-е место)

2011 второй тур в Сочи
2011 Первая лига (Минск) — 1/8
2011 Центральная лига Москвы и Подмосковья — чемпионы
2011 Кубок Чемпионов Первой лиги — участие

2012 второй тур в Сочи
2012 Премьер-Лига — чемпионы

2013 второй тур в Сочи
2013 Высшая лига — полуфиналисты

2014 второй тур в Сочи
2014 Обладатели кубка мэра Москвы
2014 Высшая лига — финалисты (3-е место)

2015 Обладатели летнего кубка (совместно с командой СОЮЗ)

2016 Высшая лига - 1/8

Примечания

Ссылки 
 «Сборная Физтеха» — лучшие выступления
 Номера команды «Сборная Физтеха»

Команды Премьер-лиги КВН
Московский физико-технический институт
Премьер-лига КВН 2012 года
Команды — чемпионы Премьер-лиги КВН